Geerken ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Geerken (* 1972), deutscher Handballspieler und -funktionär
 Fritz Geerken (1912–1991), deutscher Maler und Lehrer
 Hartmut Geerken (1939–2021), deutscher Musiker, Komponist, Schriftsteller, Publizist, Hörspielautor und Filmemacher
 Wilhelm Geerken (1881–1969), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Gerken
 Geerkens
 Gehrcke
 Gehrke
 Gercke
 Gerke